V-League 2016-2017 – torneo pallavolistico femminile
V-League 2016-2017 – torneo pallavolistico maschile